Piątkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Piątkowski (1934–2010), polnischer Fechter
 Edmund Piątkowski (1936–2016), polnischer Leichtathlet
 Kamil Piątkowski (* 2000), polnischer Fußballspieler
 Mateusz Piątkowski (* 1984), polnischer Fußballspieler
 Zenon Piątkowski (1902–1947), polnischer Sportschütze

Siehe auch:
 Piatkowski
 Piatkowski & Rieck